Кастигалеу ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 26.5 км². Население — 119 человек (на 2010 год). Расстояние — 110 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página no oficial de Castigaleu
 CAI Aragón-Castigaleu

Муниципалитеты Уэски